Una saga è un insieme di racconti epici a carattere tradizionale e familiare, tipici soprattutto dei paesi nordici. Per estensione, a volte identifica un insieme di opere di fantasia (come romanzi, film, serie televisive o videogiochi) che narrano vicende collegate, principalmente di tipo familiare come, ad esempio, La saga dei Forsyte, la saga de Il padrino o la saga di Beautiful. Il termine viene impropriamente esteso, nel gergo dei fandom, a qualsiasi serie di opere che facciano parte di un universo coerente. Inoltre, può riferirsi anche a:

Astronomia 
 1163 Saga – asteroide della fascia principale
 Saga – cratere sulla superficie di Callisto

Geografia 
Giappone
 Prefettura di Saga – prefettura
 Saga – capoluogo dell'omonima prefettura 
 Saga – distretto di Kyōto 

Slovenia
 Saga – frazione del comune di Plezzo

Musica 
 Saga – gruppo musicale rock progressivo canadese
 Saga – album dei Saga del 1978
 En Saga (Una Saga) – poema sinfonico per orchestra di Jean Sibelius del 1892

Persone
 Saga – imperatore del Giappone
 Saga – rapper italiano
 Kjell Saga – calciatore norvegese
 Kōki Saga – pilota automobilistico giapponese

Sigle 
 Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA) – società di gestione dell'Aeroporto di Pescara
 Structural Analysis of Group Arguments (SAGA) – analisi strutturale (qualitativa) di argomenti usati dai membri di un gruppo sociale sul punto di dividersi
 Swordsmen and Sorcerers' Guild of America (SAGA) – gruppo statunitense di scrittori fantasy fondato negli anni sessanta

Altro 
 Sága – dea della mitologia norrena
 Saga – nome proprio di persona svedese e islandese femminile
 Saga – famiglia nobile giapponese
 Saga – genere di insetti della famiglia dei Tettigoniidae, sottofamiglia Saginae (Orthoptera: Ensifera)
 Gemini (Saga) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Saga – serie a fumetti statunitense pubblicata dal 2012.
 SaGa – serie di videogiochi prodotta dalla SquareSoft
 SAGA – forma abbreviata del nome del regolamento per giochi di ruolo SAGA System
 Saga – collana editoriale italiana pubblicata dall'editrice Meb
 Saga – traghetto della Stena Line 
 Proton Saga – automobile della Proton